

Musica 
 Bills – singolo di LunchMoney Lewis del 2015
 Bills – singolo di Grandson del 2016

Sport
 Buffalo Bills – squadra di football americano statunitense

Altro 
 Bills – personaggio di Dragon Ball Super noto come Beerus